

Палим — річка в Удмуртії, ліва притока Іти
 Палим — присілок, Біляєвське сільське поселення, Ігринський район, Удмуртія
 Палим — присілок, Сепське сільське поселення, Ігринський район, Удмуртія